317-я стрелковая дивизия — воинское соединение, имевшее два формирования:
 317-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в июле 1941 года
 317-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована летом 1942 года